Ez a lap Garfield Originals című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2019-2020)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Originals